Denko (* geboren wahrscheinlich 1996 in Zürich), auch bekannt als Lightsking oder Denko 92, ist ein Schweizer Rapper, Dancehall-Künstler und MC. Seit 2017 veröffentlicht er Musik über sein Label Z92 Kartell, bei welchem auch Mássimon und Big Bane unter Vertrag sind.

Leben 
Über Lightskings Leben ist nicht viel bekannt, ausser, dass er jamaikanische Wurzeln hat und wahrscheinlich in der Zürcher Agglomeration wohnhaft ist. Laut eigenen Angaben hält er sich öfters im Kreis 92 auf, was ein Slangausdruck für Glattfelden ist. Das 92 aus Z92 bezieht sich dabei auf die Postleitzahl 8192 von Glattfelden. Wie seinen Texten zu entnehmen ist, hat er wohl einen grossen Hass auf die Polizei und andere schweizerische Behörden. Warum dies so ist, ist in seiner Musik bisher nicht zu entnehmen.

Was ausserdem auffällt, ist sein Faible für aussergewöhnlichen Schmuck, wie Ringe, teure Markenuhren, Goldketten und Luxuriöse Autos.

Musik

Anfänge 
Die ersten Tracks nahm Lightsking bereits als kleiner Junge auf. Diese wurden aber nie richtig veröffentlicht, sondern unter den Leuten als Bluetooth-File versendet.

Werdegang 
Mit Mássimon hat er sich als Jugendlicher zusammengetan und an Beats und Texten gefeilt, bis sie sich dann 2017 dazu entschieden, ihre erste Single zu veröffentlichen. Bald folgten Videoclips, welche von Ununzero stammen und weitere Tracks wurden aufgenommen und auf allen gängigen Portalen den Hörern zur Verfügung gestellt. Ihre Publikationen finden grossen Anklang in der Zürcher Hip-Hop Szene. Mittlerweile berichten auch die Medien über Lightsking und das Z92 Kartell, welches ihn umgibt. Am 9. Februar 2018 folgte dann die erste EP namens Z92 Sampler. Seither veröffentlicht Lightsking mit seinen Rapkompanen stetig neue Videoclips auf seinem YouTube-Kanal namens Z92.

Quelle:

Diskografie

EPs 
 Z92 Sampler (2018)

Singles 
 Party am See (2017)
 Good Vibes (2018)
Widerstand (2019)
Stadt (2019)

Weblinks 
 Z92 Youtubechannel
 Lightsking auf Instagram
 Lightsking auf Facebook
 Lightsking auf Spotify

Einzelnachweise 

Rapper
Dancehall-Sänger
Pseudonym
Schweizer
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann